Iracemense – abitanti di Iracema (Ceará)
Iracemense – abitanti di Iracema (Roraima)
Iracemense – abitanti di Iracema do Oeste
Iracemense – abitanti di São João de Iracema